Esistono più comuni francesi con questo nome:

Saint-Maixant – Creuse
Saint-Maixant – Gironda